Презес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 9,42 км². Население 1 724 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de les Preses 
 Instituto de Estadística de Cataluña 

Муниципалитеты Жироны